Lander eller Landers kan avse:

 Lander College – judiskt college i New York
 Europa Astrobiology Lander – en rymdsond för att undersöka Jupiters måne Europa
 Mars Polar Lander – en av farkosterna i Mars Surveyor 98-programmet
 Lunar Lander – ett datorspel  från 1973
  Climax Landers – ett datorspel

Personer 
 Lander (efternamn) – ett efternam och personer med namnet
 Landers (efternamn) – ett efternam och personer med namnet

Geografi
 Lander, Wyoming – en stad i delstaten Wyoming
 Lander County – ett county i delstaten Nevada
 Lander River – ett vattendrag i Australien
 Landers Billabong – en sjö i Australien
 Landers Head – en udde i Kanada
 Landers Peaks – en bergstopp i Antarktis
 Mount Landers – ett berg i Australien

Se även
 Landers Creek
 Landers Lake